Chiesa di Santa Maria a Piazza ad Amalfi
 Chiesa di Santa Maria a Piazza ad Aversa
 Chiesa di Santa Maria a Piazza a Napoli